Francisco Álvarez – attore 
Francisco Álvarez – poeta portoricano
Francisco Álvarez – calciatore salvadoregno
Francisco Álvarez Martínez – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla – poeta colombiano
Francisco Álvares – presbitero, missionario ed esploratore portoghese